Okręty US Navy o nazwie USS  "Doyle" lub podobnych:
 Pierwszy USS "Doyle" (DD-494/DMS-34) był niszczycielem typu Gleaves. Jako niszczyciel w latach 1943-45, jako szybki trałowiec do 1955. 
 Drugi  był niszczycielem eskortowym typu John C. Butler. W służbie w latach 1944-46.
 Trzeci  był fregatą rakietową typu Oliver Hazard Perry. W służbie w latach 1983-2011.

Doyle